Die Scottish Football League Second Division wurde 1987/88 zum 13. Mal nach Einführung der Premier Division als dritthöchste schottische Liga ausgetragen. Zudem war es die dreizehnte Austragung als dritthöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen Second Division. In der Saison 1987/88 traten 14 Vereine in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann Ayr United, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der First Division-Saison 1988/89 sicherte. Neben United stieg auch der Zweitplatzierte FC St. Johnstone auf. Torschützenkönig mit 31 Treffern wurde John Sludden von Ayr United.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish Second Division 1987/88 bei statto.com
 League Tables bei spfl.co.uk

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1987/88
1987 88